Руда-Хута () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Хелмский повят, Люблинское воеводство. Население — 4847 человек (на 2004 год).

Сельские округа 

 Хромувка
 Добрылув
 Гдоля
 Готувка
 Хнишув
 Язикув
 Каролинув
 Лесничувка
 Почекайка
 Руда
 Руда-Хута
 Руда-Опалин
 Рудка
 Зарудня
 Жалин

Соседние гмины 

 Гмина Хелм
 Гмина Дорохуск
 Гмина Савин
 Гмина Воля-Ухруска

Ссылки 

 Официальная страница 

Гмины Люблинского воеводства